

Cucina 
 Scarcella – dolce pasquale italiano

Persone 
 Arturo Scarcella – calciatore argentino
 Ilaria Scarcella – nuotatrice italiana
 Jean Scarcella – abate francese
 Sebastiano Scarcella – accademico italiano